

Губернаторы Мальты (1813—1964) 
 генерал-лейтенант сэр Томас Мейтланд (1813 — 17 января 1824)
 генерал Фрэнсис Роудон-Гастингс (22 марта 1824 — 28 ноября 1826)
 сэр Александр Вудфорд (исполняющий обязанности) (28 ноября 1826 — 15 февраля 1827)
 генерал-майор сэр Фредерик Кавендиш Понсонби (15 февраля 1827 — 30 сентября 1836)
 Джордж Кардью (исполняющий обязанности Понсонби) (Май 1835 — 4 июля 1836)
 генерал-лейтенант Томас Эванс (исполняющий обязанности Понсонби) (4 июля 1836 — 30 сентября 1836)
 генерал-лейтенант сэр Генри Буври (1 октября 1836 — 1843) 
 генерал-лейтенант сэр Патрик Стюарт (1843 — Октябрь 1847)
 достопочтенный Ричард Мор О'Ферралл (Октябрь 1847 — 13 мая 1851)
 генерал-лейтенант Роберт Эллис (исполняющий обязанности) (13 мая 1851 — 27 октября 1851)
 генерал-майор сэр Уильям Рейд (27 октября 1851 — 1858)
 генерал-лейтенант сэр Джон Гаспар Ле Маршан (1858 — 15 ноября 1864)
 генерал-лейтенант сэр Генри Найт Сторкс (15 ноября 1864 — 15 мая 1867)
 генерал сэр Патрик Грант (15 мая 1867 — 3 июня 1872)
 генерал сэр Чарльз Томас ван Страубензее (3 июня 1872 — 13 мая 1878)
 генерал сэр Артур Бортон (10 июня 1878 — Апрель 1884)
 генерал сэр Джон Линторн Арабин Симмонс (Апрель 1884 — 28 сентября 1888)
 генерал-лейтенант сэр Генри Д'Уале Торранс (28 сентября 1888 — 1 декабря 1889)
 генерал-лейтенант сэр Генри Огастес Смит (1890—1893)
 генерал сэр Артур Джеймс Лайон Фримантл (1893 — 6 января 1899)
 генерал-лейтенант лорд Гренфелл (6 января 1899 — 1903)
 генерал сэр Чарльз Мансфилд Кларк (1903—1907)
 генерал-лейтенант сэр Генри Фейн Грант (1907—1909)
 генерал сэр Лесли Рандл (1909 — Февраль 1915)
 фельдмаршал лорд Метьюэн (Февраль 1915 — Май 1919)
 фельдмаршал лорд Плюмер (1919—1924)
 генерал сэр Уолтер Норрис Конгрив (1924 — 28 февраля 1927)
 генерал сэр Джон Филип Дю Кан (28 февраля 1927—1931)
 генерал сэр Дэвид Кэмпбелл (Июнь 1931 — 12 марта 1936)
 генерал сэр Чарльз Бонэм Картер (12 марта 1936 — 1940)
 генерал сэр Уильям Добби (Апрель 1940 — 1942)
 фельдмаршал достопочтенный лорд Горт (1942 — 26 сентября 1944)
 генерал-лейтенант сэр Эдмонд Шрейбер (26 сентября 1944 — 10 июля 1946)
 сэр Фрэнсис Дуглас (10 июля 1946 — 16 сентября 1949)
 сэр Джеральд Хэллен Кризи (16 сентября 1949 — 3 августа 1954)
 генерал-лейтенант сэр Роберт Эдвард Лейкок (3 августа 1954 — 13 февраля 1959)
 адмирал сэр Гай Грэнтем (13 февраля 1959 — 2 июля 1962) 
 сэр Морис Генри Дорман (2 июля 1962 — 21 сентября 1964)

Генерал-губернаторы Мальты (1964—1974) 
Генерал-губернатор Мальты () — фактический глава государства Мальта с 1964 по 1974 годы. Представлял формального главу государства — монарха Великобритании.

Пост появился с провозглашением независимости Мальты в 1964 году и был упразднён с провозглашением парламентской республики в 1974 году, после чего главой государства стал президент Мальты. В течение этого времени генерал-губернатор Мальты был единственным генерал-губернатором в Европе.

 Сэр Морис Генри Дорман (21 сентября 1964 — 4 июля 1971)
 Сэр Энтони Джозеф Мамо (4 июля 1971 — 13 декабря 1974)

История Мальты
Политика Мальты